Выборы депутатов Бишкекского городского кенеша прошли в городе Бишкек 25 ноября 2012 года. В выборах принимали участие 23 партии. Всего в парламент прошли четыре партии.

Результаты голосования 
Согласно результатам выборов , в Бишкекский городской кенеш прошли 21 кандидат от СДПК, 11 представителей партии «Республика» и 7 кандидатов от «Ата-Мекен» и 6 кандидатов от партии «Замандаш-Современник».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
 Новости выборов

2012 год в Киргизии
Выборы в Киргизии
Бишкек